Angel of Death (engl.: Todesengel) bezeichnet:

 Angel of Death (Lied), Lied der Thrash-Metal-Band Slayer
 Angel of Death, deutscher Titel Spur in den Tod III, US-amerikanischer Film von Bill L. Norton aus dem Jahr 1990
 Angel of Death (2009), US-amerikanischer Film von Paul Etheredge aus dem Jahr 2009
 Angel of Death, deutscher Titel Die Todesbraut, Roman von Jack Higgins aus dem Jahr 1995
 The Angel of Death, deutscher Titel Forensic Files – Das Chamäleon, Roman von Alane Ferguson aus dem Jahr 2009

Angel of Death ist im englischen Sprachraum unter anderem der Spitzname folgender Personen:
 Josef Mengele (1911–1979), deutscher Lagerarzt im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz
 Alfredo Astiz (* 1951), argentinischer Marine- und Geheimdienstoffizier